Diese Liste beschreibt die Mannschaft und die Siege des Radsportteams Trek-Segafredo in der Saison 2022.

Mannschaft

Siege

UCI-Weltranglisten-Platzierungen

Weblinks 
 Offizielle Website
 

Radsportteam 2022